Abu Kamil Shuja ibn Aslam – matematico musulmano egiziano
 Atif Aslam – cantante e attore pakistano
 Khurshid Aslam – hockeista su prato pakistano
 Nabil Aslam – calciatore danese naturalizzato pakistano
 Nadeem Aslam – scrittore pakistano naturalizzato britannico